Chione mariae är en musselart som först beskrevs av Orbigny 1846.  Chione mariae ingår i släktet Chione och familjen venusmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Venusmusslor
mariae